Iwan (Jan) Tyszkiewicz (zm. 1611) – brat polski, męczennik, skazany na karę śmierci
 Jan Jerzy Tyszkiewicz (1927-2009) – polski kompozytor i dziennikarz
 Jan Wacław Tyszkiewicz (ur. 1939) – polski profesor, historyk